Південно-західний регіон Болгарії
 Південно-Західний регіон (Камерун)
 Південно-Західний регіон (Македонія)